Es Pantaleu (illot de Mallorca)
 Es Pantaleu (barri d'Andratx)
 Pantaleu (Palau-sator)